Nom de dos principats de l'Índia:
 Barkhera Bara o Barkhera Mota a l'agència de Bhopawar
 Barkhera Chhota o Barkhera Sorpur a l'agència de Bhopawar
 Barkhera Deo Dungri, a l'agència de Malwa
 Barkhera Panth, a l'agència de Malwa